Августин Бизимана (1954 — август 2000) — руандийский политик, которого разыскивали за его предполагаемую роль в геноциде в Руанде.

Бизимана родился в коммуне Гитуза, провинции Бьюмба, Руанда, этнического хуту. Он занимал должность министра обороны в правительстве Хабиаримана Жювеналь, сформированного 18 июля 1993 года.

После убийства Хабиариманы Бизимана стал министром обороны во временном правительстве до середины июля 1994 года. Его полномочия включали контроль над владением оружием у гражданского населения и контроль над вооруженными силами Руанда (FAR), правительственная армия.

Бизимана был обвинен в 13 обвинениях в геноциде, соучастии в геноциде, истреблении, убийстве, изнасиловании, пытках, других бесчеловечных актах, преследовании, жестоком обращении и оскорблении личного достоинства в связи с геноцидом в Руанде. Среди других преступлений он, как утверждается, был ответственен за убийства премьер-министра Агаты Увилингийимана, 10 бельгийских миротворцев Организации Объединенных Наций и гражданских лиц тутси. Бизимана считался беглецом до мая 2020 года, когда тесты ДНК показали, что человеческие останки гробницы в Пуэнт-Нуар в Республике Конго принадлежали Бизимане. Считается, что он умер в Пуэнт-Нуаре в августе 2000 года.

Примечания 

Геноцид в Руанде
Министры Руанды